

Сентябрь 
 25 сентября — Финбарр из Корка, епископ Коркский и настоятель монастыря на территории современного города Корк, Ирландия.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Асад ибн Зурара, один из сподвижников пророка Мухаммада.
 Севард, король Эссекса (ок. 616—623).
 Сексред, король Эссекса (ок. 616—623).
 Цзицзан, главный систематизатор учения китайской буддийской школы Саньлунь-цзун.

0623
Умершие в 623 году